Tunceli ou Tunjeli é uma província () do centro-leste da Turquia, situada na região (bölge) da Anatólia Oriental (Doğu Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).